Верхний Студенец — название населённых пунктов в России:

 Верхний Студенец — деревня в Куйбышевском районе Калужской области.
 Верхний Студенец — село в Задонском районе Липецкой области.